Алемпиевич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Алемпиевич, Александр (род. 1988) — сербский футболист, полузащитник.
 Алемпиевич, Предраг (род. 1970) — югославский футболист.